

Patronymie 
 Herbert-Ernst Vahl (1896-1944) est un SS-Brigadeführer et Generalmajor der Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale.
 Martin Vahl (1749-1804) est un botaniste norvégien.

Toponymie 
 Vahl-Ebersing
 Vahl-lès-Bénestroff
 Vahl-lès-Faulquemont

Homonymie de patronyme